

Anno 
 213 o 213 a.C.

Musica 
 213, un collettivo hip hop di Long Beach (California) composto da Nate Dogg, Warren G e Snoop Dogg

Codici 
 213  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Montcabrer, di Cambrils, presso Barcellona

Matematica 
 213 – numero